Ilha Maranduba kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Ilha do Maiandeua, ö, Pará, 
 Ilha Maranduva, ö, São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar